

Имя 
Са́ндра — женское имя:
 Сандра (1889—1979) — сценический псевдоним русской и французской оперной певицы Александры Евгеньевны Яковлевой.
 Сандра (род. 1962) — немецкая поп-певица.

Фамилия 
 Сандра, Гюстав — французский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1900 года.

Топоним 
 Сандра — деревня в Эстонии.

Другое 
 SiSoft Sandra — программа для сбора информации и диагностики операционной системы Windows.

Женские имена